Mundonovensi – abitanti di Mundo Novo (Bahia)
Mundonovensi – abitanti di Mundo Novo (Goiás)
Mundonovensi – abitanti di Mundo Novo (Mato Grosso do Sul)